Maria de Mèdici (regent de França) (1575, Florència, Ducat de Florència - 1642, Colònia, Sacre Imperi Romanogermànic)
 Maria di Piero de Mèdici (Florència, República de Florència, 1445 - 1470), filla de Pere de Mèdici i Lucrècia Tornabuoni 
 Maria de Cosme de Mèdici (Florència, Ducat de Florència, 1540 - 1557), filla gran del duc Cosme I de Mèdici i Elionor de Toledo